Storøy kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Storøy (ö i Antarktis),

Norge 

 Storøya (ö i Norge, Finnmark fylke, Gamvik), 
 Storøy (ö i Norge, Telemark fylke, Bamble, lat 59,00, long 9,36), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar